Женская национальная сборная Швеции по волейболу () — представляет Швецию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Шведская федерация волейбола ( — SVF).

История 
Волейбол появился в Швеции сразу после Второй мировой войны благодаря переселенцам из Латвии и Эстонии и деятельности Ассоциации молодых христиан (YMCA). В 1946 году Шведским спортивным союзом в Стокгольме были организованы первые курсы по обучению волейболу. В 1961 основана Шведская федерация волейбола, через год вступившая в ФИВБ. С 1962 проводятся чемпионаты страны среди мужских и женских команд.

Свой первый матч женская волейбольная сборная Швеции провела 3 мая 1964 года в Мальмё против национальной команды Дании и уступила 0:3. В 1965 шведские волейболистки одержали первую победу, переиграв в товарищеском матче сборную Норвегии.

В 1967 году женская сборная Швеции впервые вышла на официальную международную арену, приняв участие в чемпионате Европы, который проходил в Турции. В стартовом поединке шведки уступила хозяйкам соревнований со счётом 0:3. Всего же на своих дебютных соревнованиях волейболистки Швеции провели 8 матчей и во всех проиграли, сумев взять лишь один сет в последнем матче на турнире в игре против сборной Швейцарии. Итог — последнее 15-е место.

На следующем чемпионате Европы, проходившем в 1971 году в Италии, шведки также были среди команд-участниц и уже с бо́льшим успехом. На предварительном этапе сборная Швеции уступила командам СССР и Швейцарии, а в утешительном турнире из 5 матчей выиграли три, заняв в итоге как и в предыдущем чемпионате 15-е место, но уже среди 18 сборных.

После введения отборочных турниров континентальных первенств женская сборная Швеции вплоть до 2021 года лишь раз сумела квалифицироваться в основной турнир. В 1983 шведские волейболистки уверенно выиграли путёвку на чемпионат, но на самом турнире выглядели явно слабее своих конкурентов. Во всех семи матчах чемпионата шведки уступили с общим счётом 2:21.

На протяжении последующих вот уже более 30 лет женская сборная Швеции в отборочных турнирах чемпионатов Европы участвовала нерегулярно и успехов не добивалась. В 2011 году шведские волейболистки впервые в своей истории приняли участие в олимпийской квалификации, а на чемпионаты мира до сих пор ни разу не заявлялись.

В 2018 году к сборной Швеции пришёл первый локальный успех. Национальная команды страны первенствовала в Серебряной лиге — втором дивизионе Евролиги.

В 2021 году шведские волейболистки под руководством итальянского тренера Этторе Гуидетти за явным превосходством стали первыми в своей отборочной группе чемпионата Европы и выиграли путёвку на континентальное первенство. На самом чемпионате «Старого света» сборная Швеции вышла в 1/8-финала, где неожиданно для специалистов оказалась сильнее сборной Болгарии, переиграв своих оппоненток на их поле со счётом 3:2. Только на четвертьфинальной стадии шведок сумела остановить команда Нидерландов.  

В настоящее время волейбол в Швеции из игровых видов спорта уступает в популярности прежде всего футболу, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, гандболу и баскетболу.

Результаты выступлений

Олимпийские игры 
В квалификации Олимпийских волейбольных турниров 1964—2008, 2016 и 2020 сборная Швеции участия не принимала.

 2012 — не квалифицировалась

Чемпионаты мира 
В чемпионатах мира (основные и отборочные турниры) сборная Швеции участия не принимала.

Чемпионаты Европы 

 2021: Эльза Аррестад, София Андерссон, Линда Андерссон, Софи Шёберг, Далила-Лилли Топич, Ребекка Лазич, Изабель Хок, Александра Лазич, Ханна Хельвиг, Диана Лундвалль, Вильма Андерссон, Анна Хок, Юлия Нильссон, Габриэлла Лундвалль. Тренер — Этторе Гуидетти.

Евролига 
До 2016 в розыгрышах Евролиги сборная Швеции участия не принимала.

 2017 — 10—12-е место
 2018 — 13-е место (1-е в Серебряной лиге)
 2019 — 10—12-е место
 2021 — не участвовала
 2022 — 10-е место (1-е в Серебряной лиге)

 2017: Мартина Свенссон, Линда Андерссон, Юнна Вассерфаллер, Жозефина Тегенфалк, Софи Шёберг, Изабель Хок, Стина Рикс, Филиппа Ханссон, Ханна Хельвиг, Диана Лундвалль, Вильма Андерссон, Фанни Скогсфорс, Фанни Андерссон. Тренер — Гильермо Гальярдо.
 2018: Тира Арескуг, Фанни Охман, Линда Андерссон, Юнна Вассерфаллер, Жозефина Тегенфалк, Софи Шёберг, Далила-Лилли Топич, Ребекка Лазич, Изабель Хок, Александра Лазич, Филиппа Ханссон, Диана Лундвалль, Вильма Андерссон, Анна Хок, Изабель Реффель. Тренер — Юнас Свантессон.
 2018: Тира Арескуг, Фанни Охман, Линда Андерссон, Юнна Вассерфаллер, Майя Таброн, Далила-Лилли Топич, Ребекка Лазич, Вильма Кальмфорс, Филиппа Ханссон, Диана Лундвалль, Вильма Андерссон, Анна Хок, Клара Андерссон, Кирстен ван Лойсен, Ульрика Бломгрен. Тренер — Юнас Свантессон.

Кубок весны 
Женская сборная трижды становилась призёром традиционного международного турнира Кубок весны (Spring Cup), который ежегодно (с 1962 для мужских и с 1973 для женских сборных команд) проводился по инициативе федераций волейбола западноевропейских стран.

 2-е место — 1980.
 3-е место — 1977, 2006.

Состав 
Сборная Швеции в розыгрыше Евролиги 2022

 Главный тренер —  Лаури Хакала.
 Тренеры — Юнас Свантессон.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Шведской федерации волейбола
 Сборная Швеции на сайте CEV
 Сборная Швеции на сайте SVF
 Sweden national team. women.volleybox

Швеция
Волейбол в Швеции
Волейбол